Ива́н Аге́ев:
 Агеев, Иван Александрович — капитан большого морозильного рыболовного траулера «Юхан Сютисте» Эстонской рыбопромышленной экспедиционной базы, Герой Социалистического Труда.
 Агеев, Иван Алексеевич (1908—1984) — Герой Советского Союза.
 Агеев, Иван Андреевич (род. 2005) — белорусский футболист.
 Агеев, Иван Анфиногентович (1914—1993) — инженер-радиофизик, лауреат Сталинской премии. Примечания